Cowdrey steht für:

 Cowdrey (Colorado), eine Ortschaft im Jackson County im US-Bundesstaat Colorado

Cowdrey ist der Familienname folgender Personen:
 Albert E. Cowdrey (1933–2022), US-amerikanischer Militärhistoriker, Science-Fiction- und Fantasy-Autor
 Anne Cowdrey, 14. Lady Herries of Terregles (1938–2014), britische Peeress und Politikerin (parteilos)
 Colin Cowdrey, Baron Cowdrey of Tonbridge (1932–2000), britischer Politiker
 Herbert Edward John Cowdrey (1926–2009), britischer Mittelalterhistoriker und Geistlicher der Kirche von England
 Matthew Cowdrey (* 1988), australischer Schwimmer